Synaptospora är ett släkte av svampar. Synaptospora ingår i familjen Coniochaetaceae, ordningen Coniochaetales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Synaptospora